Cremaster o Cremáster puede referirse a:
En biología
Músculo cremáster, un músculo que se encuentra en el pliegue de la ingle y bolsas testiculares.
Cremáster: elemento de unión de una pupa de mariposa con el techo del que cuelga.

En el cine
Ciclo Cremaster, un proyecto del artista visual Matthew Barney. Compuesto por las siguientes cintas:
Cremaster 1
Cremaster 2
Cremaster 3
Cremaster 4
Cremaster 5